Okręty US Navy o nazwie USS „Menhaden”

 Pierwszy USS „Menhaden” (SP-847) był okrętem patrolowym i holownikiem. W służbie od 1917 do 1919 roku.
 Drugi USS „Menhaden” (SS-377) był okrętem podwodnym. W aktywnej służbie w latach 1945-1946, 1951-1971.

Menhaden